Улытау:
 Улытау — горы в Улытауской области Казахстана.
 Улытау — село в Улытауском районе Улытауской области.
 Улытау — национальный парк в Улытауском районе Улытауской области.
 «Улытау» — музыкальный коллектив из Казахстана, работающий в стиле казахского этно-рока.
 «Улытау» — название казахстанского футбольного клуба «Енбек» из Жезказгана в 1997—2000 годах.

См. также 
 Улутау-Джезказганское месторождение